El término de Lucky Luke puede hacer referencia a:

 Lucky Luke, serie de historietas franco-belgas.
 Lucky Luke, serie de televisión de dibujos animados franco-americana de 1984.
 Lucky Luke, serie de televisión de dibujos animados francesa de 1991.
 Lucky Luke, película de 1991 dirigida por Terence Hill.
 Lucky Luke, videojuego de 1987.
 Lucky Luke, videojuego de 1996.
Lucky Luke, videojuego de acción de 1998.
 Lucky Luke: Western Fever, videojuego de acción de 1998.